Robert Sanguinetti, dit Bobby, (né le  à Trenton, État du New Jersey, aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace qui évolue au poste de défenseur.

Carrière de joueur 
Il est repêché par les Rangers de New York à la  lors de la  ronde du repêchage d'entrée dans la LNH 2006. Il évolue dans la Ligue américaine de hockey avec les Wolf Pack de Hartford au poste de défenseur.

Le , il est échangé aux Hurricanes de la Caroline.

Le , il signe un contrat d'une saison pour 600 000$ avec les Sabres de Buffalo.

Trophées et honneurs personnels 
2009-2010 : sélectionné pour le Match des étoiles de la Ligue américaine de hockey avec l'équipe planète/États-Unis.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2004-2005|| Attack d'Owen Sound || LHO ||67 ||4 ||20 ||24 ||12 ||5 ||0 ||2 ||2 ||0 
|-
| 2005-2006|| Attack d'Owen Sound || LHO ||68 ||14 ||51 ||65 ||44 ||11 ||5 ||10 ||15 ||4 
|-
| 2006-2007|| Attack d'Owen Sound || LHO ||67 ||23 ||30 ||53 ||48 ||4 ||3 ||3 ||6 ||2 
|-
| 2006-2007|| Wolf Pack de Hartford|| LAH||5 ||0 ||3 ||3 ||2 ||7 ||0 ||1 ||1 ||2 
|-
| 2007-2008|| Battalion de Brampton|| LHO ||61 ||29 ||41 ||70 ||38 ||5 ||1 ||3 ||4 ||10 
|-
| 2007-2008|| Wolf Pack de Hartford || LAH ||6 ||0 ||1 ||1 ||2 ||5 ||0 ||0 ||0 ||2 
|-
| 2008-2009|| Wolf Pack de Hartford || LAH||78 ||6 ||36 ||42 ||42 ||6 ||1 ||4 ||5 ||6 
|-
| 2009-2010|| Wolf Pack de Hartford || LAH||61|| 9|| 29|| 38|| 22 || - || - || - || - || -
|- 
| 2009-2010|| Rangers de New York || LNH ||5 || 0 || 0 || 0 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| 2010-2011|| Checkers de Charlotte || LAH|| 31|| 3|| 12|| 15|| 6|| 10|| 0|| 2|| 2|| 6
|-
| 2011-2012|| Checkers de Charlotte|| LAH || 60|| 10|| 40|| 50|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012|| Hurricanes de la Caroline|| LNH|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013|| Checkers de Charlotte|| LAH || 36|| 6|| 15|| 21|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013|| Hurricanes de la Caroline || LNH || 37|| 2|| 4|| 6|| 4|| -|| -|| -|| -|| -  
|-
|2013-2014 || Atlant Mytichtchi ||KHL || 15|| 2|| 5|| 7|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2014-2015 || Comets d'Utica ||LAH  || 61|| 16|| 24|| 40|| 16|| 23|| 3|| 11|| 14|| 6
|-
| 2015-2016 || Americans de Rochester || LAH || 40 || 7 || 8 || 15 || 22 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || EHC Kloten || LNA || 38 || 9 || 19 || 28 || 24 || 6 || 0 || 1 || 1 || 2
|-
| 2017-2018 || HC Lugano || LNA || 46 ||11 || 18 || 29 || 22 || 17 || 2 || 8 || 10 || 4
|-
| 2018-2019|| Checkers de Charlotte|| LAH || 28|| 1|| 3|| 4|| 10|| 10|| 1|| 5|| 6|| 12
|-
| 2019-2020|| EHC Munich ||  DEL || 37 || 4 || 17 || 21 || 4 || - || - || - || - || -

| 45 || 2 || 4 || 6 || 8 || - || - || - || - || -

Au niveau international 
Il a représenté les États-Unis au niveau international.

|-
| 2008 || align=left| États-Unis U20 || align="left"|Championnat du monde junior || 6 || 1 || 2 || 3 || 0 || align="left"|
|-
| 2018 || align=left| || align=left|Jeux olympiques || 5 || 0 || 1 || 1 || 2 || align=left| place

Notes et références 

Naissance en février 1988
Naissance à Trenton
Joueur international américain de hockey sur glace
Choix de repêchage des Rangers de New York
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Joueur des Rangers de New York
Joueur du Wolf Pack de Hartford
Joueur des Checkers de Charlotte (LAH)
Joueur des Hurricanes de la Caroline
Joueur de l'Atlant Mytichtchi
Joueur de l'Attack d'Owen Sound
Joueur du Battalion de Brampton
Défenseur de hockey sur glace
Joueur des Comets d'Utica (2013-2021)
Joueur des Americans de Rochester
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Joueur du EHC Kloten
Joueur du HC Lugano
Joueur du EHC Munich